Влади́мир Влади́мирович Дми́триев:
 Дмитриев, Владимир Владимирович (1900—1948) — театральный художник и живописец.
 Дмитриев, Владимир Владимирович (1873—1946) — электротехник.
 Дмитриев, Владимир Владимирович (род. 1957) — физик, академик РАН.